Americas Zone was one of three zones of regional competition in the Кубок Федерації 2007.

Group I
Venue: Pilara Tenis Club, Буенос Айрес, Argentina (outdoor clay)
Date: 18–21 квітня

The seven teams were divided into one pool of three teams and one pool of four. The top team of each pool played-off against each other to decide which two nations progress to the Світова група II Play-offs. The four nations coming third in each pool then played-off to determine which team would join the fourth-placed team from the four-team pool in being relegated down to Group II for 2008.

Pools

Play-offs

  advanced to 2007 World Group II Play-offs.
  and  was relegated to Group II for 2008.

Group II
Venue: Carrasco Lawn Tennis Club, Montevideo, Uruguay (outdoor clay)
Date: 16–21 квітня

The nine teams were divided into one pool of four teams and one pool of five. The top two teams of each pool played-off against each other to decide which two nations progress to the Group I.

Pools

Play-offs

  and  advanced to Group I for 2008.

Див. також 
Fed Cup structure

Примітки 

 Fed Cup Profile, Мексика 
 Fed Cup Profile, Чилі 
 Fed Cup Profile, Аргентина 
 Fed Cup Profile, Puerto Rico 
 Fed Cup Profile, Dominican Republic 
 Fed Cup Profile, Uruguay 
 Fed Cup Profile, Honduras 
 Fed Cup Profile, Bermuda 
 Fed Cup Profile, Guatemala 
 Fed Cup Profile, Barbados 
 Fed Cup Profile, Paraguay 
 Fed Cup Profile, Bolivia

Посилання 
 Fed Cup website 

 
Америка
Спортивні змагання у Буенос-Айресі
Спорт у Монтевідео
2007 в уругвайському спорті